Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 99 dans le monde :

 Route fédérale 99 en Allemagne ;
 Route 99 en Colombie-Britannique, au Canada ;
 U.S. Route 99 aux États-Unis ;
 Interstate 99 aux États-Unis ;
 Route 99 en Islande ;
 Route européenne 99 en Turquie ;
  dans certains pays.